Табитеуэа () — атолл в южной части островов Гилберта в Тихом океане. Расположен в 50 км к северо-западу от атолла Онотоа и является крупнейшим атоллом в архипелаге Гилберта. Представляет собой группу из 10 островков и делится на две части: Северный Табитеуэа и Южный Табитеуэа.

Этимология 
С языка кирибати слово «Табитеуэа» переводится как «земля, на которой нет вождей», что отражает эгалитаристский принцип организации общественной жизни.

История 
В конце XIX века на атолле наблюдалось религиозное противостояние между жителями Южного Табитеуэа, которые придерживались местных верований, и Северного Табитеуэа, обращённых в христианство.

Население

См. также 
 Список островов Кирибати

Примечания

Ссылки 

  
 Информация на сайте Oceandots.com 

Острова Гилберта
Острова Австралии и Океании
Атоллы